Carl Elberling henviser til blandt andre:

 Carl Elberling (filolog) (1800-1870) – dansk filolog og skolemand
 Carl Elberling (bibliotekar) (1834-1925) – dansk geolog og biblioteksmand